Reykjanes kan syfta på följande platser:

Island 

 Reykjanestá, udde, Suðurnes, 
 Reykjanes, halvö, 
 Suðurnes, region, 

Robotskapade Islandförgreningar